Домкино — название населённых пунктов в России:
 Домкино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Домкино — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Домкино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.

См. также 
 Дом кино